Андрей Юрьевич Подолянчик (6 августа 1981, Днепропетровск, Украинская ССР) — российский и украинский футболист.

Биография 
Воспитанник нижегородского футбола. Дебютировал в местной команде «Электроника», где был одним из лидеров. Позднее выступал за ряд других коллективов второго дивизиона: «Носта», «Газовик» (Оренбург), «Нефтехимик», ФК «Челябинск», «Сокол» (Саратов).

В 2007 году играл в высшей лиге Узбекистана за клуб «Бухара», провёл 29 игр, забил два мяча.

Зимой 2011 года был на просмотре в ивановском «Текстильщике», но не подошел команде. После этого отправился в рязанскую «Звезду», в составе которой провёл свой последний сезон на профессиональном уровне.

На Украине играл за любительские коллективы, выступавшие на областном уровне.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Звезда» Рязань